Deux gouvernements français portent ce nom sous la Monarchie de Juillet :

 le Gouvernement Adolphe Thiers (1), du  au .
 le Gouvernement Adolphe Thiers (2), du  au .

Par extension, le nom peut également désigner, dans les premières années de la Troisième République, encore à l'état de régime provisoire :

le Gouvernement Jules Dufaure (1), du  au , Thiers étant chef du pouvoir exécutif puis, à partir du , Président de la République française et Jules Dufaure étant vice-président du conseil.
le Gouvernement Jules Dufaure (2), du 18 au , Thiers étant toujours Président de la République.